Китайските роар-чинели са музикален перкусионен инструмент от групата на идиофонните инструменти.

Техники на звукоизвличане 
Трият се заедно един о друг, при което се получава звук, подобен на рев.

Произход 
Инструментите имат китайски произход.

Идиофони
Народни инструменти в Китай